

Urodzili się 
 Nanyue Huairang - chiński mistrz chan (zm. 744)

677